Northrop ima več pomenov.
 Northrop Corporation, nekdanje ameriško letalsko podjetje.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti, predvsem ameriških.
 Ann Northrop (*1948), ameriška novinarka, protivojna in feministična aktivistka.
 John Northrop
 John Howard Northrop (1891—1987), ameriški biokemik.
 John Knudsen Northrop (1895—1981), ameriški letalski industrialec, ustanovitelj podjetja Northrop Corporation.
 Filmer Stuart Cuckow Northrop (1893—1992), ameriški filozof.
 Wayne Northrop (*1947), ameriški igralec.

Imena 
 Chauncey Northrop Pond (1841—1920), ameriški teolog.
 Harmon Northrop Morse (1848—1920), nemški kemik.
 Herman Northrop Frye (1912—1991), kanadski književni kritik in teoretik.

Kraji 
 Northrop, Minnesota, mesto v ZDA.
 Northrop, Minneapolis, sosedstvo (neighborhood) v ZDA.